Corvisart är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Nicolas Corvisart (1755–1821), fransk läkare, livmedikus hos Napoleon I
 Lucien Corvisart (1824–1882), fransk läkare, livmedikus hos Napoleon III
 Charles Corvisart (1857–1939), fransk general

Franska efternamn